Мюльграбен:
 Мюльграбен — коммуна в Австрии, в федеральной земле Бургенланд;
 Мюльграбен — устаревшее название канала Милгравис в Риге (Латвия) и прилегающего района.